— японский режиссёр аниме, раскадровщик и звукорежиссёр. Наиболее известными его работами являются аниме «Блич» и YuYu Hakusho.

В основном Нориюки Абэ работает над телесериалами, но многие из его работ становятся настолько известными, что по ним выпускают полнометражные фильмы, что добавляет в его резюме и киноленты.

Биография 
Родился в 1961 году. Нориюки Абэ закончил факультет науки и инженерии университета Васэда в Токио по специальности «Архитектура». Это позволило ему привнести знания реального мира в изображение вымышленных миров и объектов.

В 1986 году он стал работать на Studio Pierrot, первой его заметной работой стало участие в создании Norakuro-kun в 1987 году в качестве раскадровщика и режиссёра серий. Абэ продолжил заниматься раскадровкой и режиссировать серии, пока в 1990 году не покинул студию, став фрилансером. Его первой работой в качестве режиссёра-постановщика стал аниме-сериал Yu Yu Hakusho, получивший Animage Grand Prix в 1993 и 1994 годах. Работа над ним привела к его твёрдому положению в качестве режиссёра, позволив работать над многими аниме на основе манги из Shonen Jump.

Работы

Аниме-сериалы 
 Norakuro-kun (1987) — режиссура серии
 Karakuri Kengou Den Musashi Lord (1990—1991) — раскадровка
 Ore wa Chokkaku (1991) — режиссура серии
 Youyou no Neko Tsumami (1992) — режиссура серии
 YuYu Hakusho (1992—1995) — режиссура, раскадровка (серии 1, 15, 23, 42, 108)
 Ninku (1995—1996) — режиссура, раскадровка
 Midori no Makibao (1996—1997) — режиссура
 Flame of Recca (1997—1998) — режиссура, раскадровка
 Trigun (1998) — раскадровка (серия 15)
 Saber Marionette J to X (1999) — раскадровка (серия 16)
 Chiisana Kyoujin Microman (1999) — режиссура, звукорежиссура
 Крутой учитель Онидзука (1999—2000) — режиссура, раскадровка, звукорежиссура
 Seikai no Senki (2000) — раскадровка (серия 7)
 Hikaru no Go (2000) — раскадровка (начальная заставка 1)
 Gakkou no Kaidan (2000—2001) — режиссура, раскадровка (серии 1, 14, 20), звукорежиссура
 Final Fantasy: Unlimited (2001) — раскадровка (серия 6)
 Kaze no Yojimbo (2001) — раскадровка (серия 12)
 Super GALS! Kotobuki Ran (2001) — раскадровка (серия 5, 8)
 Hajime no Ippo (2002) — раскадровка (серия 66)
 Tokyo Mew Mew (2002—2003) — режиссура, раскадровка (серии 1, 7, 26, 43)
 Блич (2004—2012) — режиссура, раскадровка
 Tsuritama (2012) — раскадровка (начальная заставка)
 Tasogare Otome x Amnesia (2012) — раскадровка (серия 3)
 Kokoro Connect (2012) — раскадровка (серия 9)
 Наруто: Ураганные хроники (2012) — режиссура (серия 259), раскадровка (серия 272)
 Gatchaman Crowds (2013) — раскадровка (серия 12)
 Servant × Service (2013) — раскадровка (серия 13)
 Walkure Romanze (2013) — раскадровка (серия 11)
 Kuroshitsuji: Book of Circus (2014) — режиссура, раскадровка (серии 1, 2, 10)
 Sidonia no Kishi (2014) — раскадровка (серия 7)
 Nagi no Asukara (2014) — раскадровка (серия 17)
 Nisekoi (2014) — раскадровка (серия 7, 9)
 Nanatsu no Taizai (2014) — раскадровка (завершающая заставка 1)
 Arslan Senki (2015) — режиссура, раскадровка (начальная заставка; серия 1)
 Arslan Senki: Fuujin Ranbu (2016) — режиссура, раскадровка (начальная заставка; серии 2, 8)
 Divine Gate (2016) — режиссура, раскадровка (серии 1, 12)
 Boruto: Naruto Next Generations (2017) — режиссура

Анимационные фильмы 
 YuYu Hakusho: The Movie (1993) — режиссура, раскадровка
 YuYu Hakusho: Meikai Shito Hen — Hono No Kizuna (1994) — раскадровка
 Ninku Knife no Bohyou (1994) — режиссура, раскадровка
 Ninku the Movie (1995) — режиссура, раскадровка
 Chiisana Kyoujin Microman: Daigekisen! Microman VS Saikyou Senshi Gorgon (1999) — режиссура
 Bleach: Memories of Nobody (2006) — режиссура, раскадровка
 Bleach: The DiamondDust Rebellion — Mou Hitotsu no Hyourinmaru (2007) — режиссура, раскадровка
 Bleach: Fade to Black — Kimi no Na o Yobu (2008) — режиссура, раскадровка
 Bleach: Jigoku-hen (2010) — режиссура, раскадровка
 Kuroshitsuji: Book of the Atlantic (2017) — режиссура

OVA 
 Ginga Ojousama Densetsu Yuna: Shin’en no Fairy (1996—1997) — раскадровка (серии 1, 3)
 Bleach: Memories in the Rain (2004) — режиссура
 Bleach: The Sealed Sword Frenzy (2005) — режиссура
 Kuroshitsuji: Book of Murder (2014) — режиссура
 Nanatsu no Taizai (2015) — раскадровка (завершающая заставка)

Примечания

Ссылки 

Режиссёры мультипликации Японии
Мультипликаторы Японии